Egmont Cycling Race – kolarski wyścig jednodniowy, rozgrywany w Belgii od 1934. Zaliczany jest do cyklu UCI Europe Tour, w którym posiada kategorię 1.1. Start i meta wyścigu znajduje się w Zottegem we Flandrii Wschodniej.

Rekordzistą pod względem zwycięstw jest Belg, Maurice Blomme, który trzykrotnie stawał na najwyższym stopniu podium. Najlepszym rezultatem osiągniętym przez Polaka było 5. miejsce zajęte przez Marka Rutkiewicza w 2006.

Lista zwycięzców 
Opracowano na podstawie:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kolarstwo w Belgii
Wyścigi kolarskie jednodniowe
Flandria Wschodnia